Ryokan kan avse:

Ryokan (värdshus) – en traditionell typ av hotell i Japan
Ryōkan – en japansk munk 1758–1831